Первенство Ленинграда 1929 года было проведено по необычной схеме. Все участники были разбиты на группы, победители которых выходили в финальный турнир. Результаты предварительных соревнований в финале не учитывались. Исход борьбы в группах был во многом сенсационным: не смог пробиться в финал Г. Я. Левенфиш, отказался играть в финале в пользу младшего брата А. И. Куббель. В итоге, помимо мастеров А. Ф. Ильина-Женевского, П. А. Романовского, А. Я. Моделя и вскоре выполнившего мастерскую норму Я. Г. Рохлина, право участвовать в финальном турнире получили опытный первокатегорник Л. И. Куббель и три представителя ленинградской молодежи: будущий мастер и почетный гроссмейстер В. А. Алаторцев, будущий мастер Г. Г. Степанов (Шнейдеман) и Г. А. Щипунов.

Борьба в финале свелась к гонке между А. Ф. Ильиным-Женевским и А. Я. Моделем. Несмотря на поражение в личной встрече, Модель сумел навязать Ильину-Женевскому острую турнирную борьбу. Одержав несколько побед, Модель всерьез претендовал на победу в турнире. Кульминацией стала финишная партия Моделя с Л. Куббелем. Получив белыми подавляющий перевес, Модель не нашел решающего продолжения и в конечном итоге даже проиграл. После этого поражения Моделя догнал Романовский.

Турнирная таблица (финал)

Примечания

Литература 
 Иванов С. В., Кентлер А. Р., Файбисович В. З., Хропов Б. М. Шахматная летопись Петербурга. 1900—2005. Чемпионаты города. Изд. 2-е, испр. и доп. — С.-Пб.: Коста, 2005. — C. 47—50. — 296 с.— ISBN 5-98408-032-X.

Шахматные турниры в СССР
1929 год в шахматах